Canetti puede referirse a:

 Cecília "Ciça" Canetti (1987-) (en), jugadora de waterpolo brasileña.
 Elias Canetti (1905–1994), escritor austriaco, premio Nobel de Literatura.
 Georges Canetti (1911–1971), médico, microbiólogo e investigador, hermano del anterior.
 Giancarlo Canetti (1945-) (fr), futbolista francés.
 Jacques Canetti (1909–1997), director artístico y productor musical, hermano de Elias Canetti.
 Manuela "Manu" Canetti (1988-) (en), jugadora de waterpolo brasileña.
 Marina Canetti (1983-) (en), jugadora de waterpolo brasileña.
 Veza Canetti, escritora casada con Elias Canetti cuyo nombre de nacimiento es Venetiana Taubner-Calderon.
 Yanitzia Canetti (1967-), escritora y traductora cubana.